Mužský biatlonový vytrvalostní (individuální) závod na 20 km na Zimních olympijských hrách 2022 v čínském Pekingu se konal v Čang-ťia-kchou běžeckém a biatlonovém centru 8. února 2022.

Zlatou medaili z předcházejících olympijských her obhajoval Nor Johannes Thingnes Bø, který skončil třetí. Úřadujícím mistrem světa z této disciplíny byl Sturla Holm Laegreid, jenž obsadil patnácté místo. Vítězem se stal francouzský závodník a lídr celkového pořadí světového poháru probíhající sezóny Quentin Fillon Maillet, který získal svoji první zlatou medaili z individuálních závodů z olympijských her i mistrovství světa, a celkově druhý cenný kov na probíhajících olympijských hrách. Druhý dojel po přesně střelbě Bělorus Anton Smolski.

Program

Průběh závodu 
Podobně jako v závodě žen, i zde se první závodník, Rus Maxim Cvetkov, dlouho držel i díky bezchybné střelbě na průběžně prvním místě. Bezprostředně za ním startující obhájce prvního místa, Nor Johannes Thingnes Bø, udělal jednu chybu při první střelecké položce vleže, ale v běhu byl rychlejší. Na poslední střelbu přijížděli bezprostředně po sobě. Oba udělali po jedné chybě a Nor odjížděl do posledního kola 11 vteřin za ruským závodníkem. Stále zrychloval, na posledním mezičase už byl těsně před ním a do cíle dojel o čtyři vteřiny dříve. Mezitím přijížděl na poslední střelbu vedoucí závodník tohoto ročníku světového poháru, Francouz Quentin Fillon Maillet, který v předchozích střeleckých položkách nezasáhl dva terče. Zde však zastřílel čistě a odjížděl půl minuty před Johannesem Bø. Tento náskok udržel a byl v cíli první. Po poslední střelbě se však dostal průběžně do čela Bělorus Anton Smolski, který zasáhl všech dvacet terčů. Jel ale pomaleji a do cíle dorazil o čtvrt minuty druhý. Po třetí střelbě se před Quentinem Mailletem udržovali ještě Rus Alexandr Loginov a Němec Benedikt Doll. Oba však při čtvrté střelbě nezasáhli některý z terčů a dojeli mimo medailové pozice. Maillet tak získal svoji první zlatou individuální medaili nejen z olympijských her, ale i světových šampionátů. Pro druhého Smolského to byla vůbec první medaile.Z českých reprezentantů byl nejlepší Mikuláš Karlík. První tři položky zastřílel bezchybně a na čtvrtou přijížděl na osmém místě. Zde však nezasáhl tři terče a dojel na 31. pozici. Michal Krčmář nezasáhl pět terčů a skončil na 59. místě, Milan Žemlička a Jakub Štvrtecký pak o tři a šest míst za ním.

Výsledky

Reference 
 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2022